Niemcy:
 Köln-Longerich – dzielnica Kolonii
 Köln-Longerich – stacja kolejowa w Kolonii

Zobacz też:
 Longerich